Isola della Desolazione è il nome di numerose isole, tra cui:
 l'isola principale dell'Arcipelago delle Kerguelen, nota anche come Grande Terre, nell'Oceano Indiano;
Isola Desolation nell'arcipelago delle Shetland Meridionali (Antartide);
Isola Desolación nell'arcipelago della Terra del Fuoco.

Letteratura
L'isola della desolazione è inoltre il nome di un romanzo di Patrick O'Brian.